Damm, azienda spagnola produttrice di birra
Damm, comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Damm, distretto del comune tedesco di Schermbeck, in Renania Settentrionale-Vestfalia
Damm, antico nome tedesco di Dąbie, località polacca della città di Stettino
Algoritmo di Damm, algoritmo con codice di controllo
Martin Damm, tennista ceco
N. W. Damm & Søn, casa editrice norvegese